

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Herodot, grčki povjesničar (* 484. pr. Kr.)